Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Łukasz Kubot e Édouard Roger-Vasselin hanno conquistato il titolo battendo in finale Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut per 2–6, 6–3, [10–7].

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (finale)
  Łukasz Kubot /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)

  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinale)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (semifinale)

Wildcard 

  Gilles Müller /  Mike Scheidweiler (primo turno)

  Alexander Zverev /  Miša Zverev (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Moselle Open 2015
ATP World Tour 2015